Oskar Krawczyk (1995-), hokeista
 Oskar Krawczyk (2005-), piłkarz